La Supercoppa di Russia 2004 (ufficialmente ) è stata la seconda edizione della Supercoppa di Russia.

Si è svolta il 7 marzo 2004 allo Stadio Lokomotiv di Mosca tra il , vincitore della Prem'er-Liga 2003, e lo , vincitore della Coppa di Russia 2002-2003.

A conquistare il titolo è stato il CSKA Mosca che ha vinto per 3-1 dopo i tempi supplementari. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari con reti di Maksym Kalynyčenko per lo Spartak e Sergej Semak per il CSKA, nei supplementari ha segnato Daniel Carvalho e Dmitrij Kiričenko per la squadra campione di Russia in carica.

Tabellino

Formazioni

Collegamenti esterni

Calcio nel 2004
 2004
Competizioni sportive a Mosca